Porte – comune italiano del Piemonte
 Abdón Porte – calciatore uruguaiano 
 Richie Porte – ciclista su strada australiano

Pagine correlate 
 Porta (disambigua)